Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. März 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Indian Wells